Box Office (englisch für Schalter, Kassenhäuschen) steht für:

 Box Office, ursprünglich Kartenschalter am Eingang eines Kinos
 Box Office (Fernsehsendung), Filmmagazin vom Schweizer Fernsehen
 Box Office Bonus, Fachbegriff der Filmgeschäftsführung
 Box Office Germany Award (Bogey), deutscher Filmpreis
 Home Box Office (HBO), US-amerikanischer Fernsehanbieter